Ниже представлен список всех существующих станций Шанхайского метрополитена — крупнейшей системы общественного транспорта Китая.

Первая линия Шанхайского метрополитена (Линия 1) была открыта 28 мая 1993 года. По состоянию на февраль 2022 года общая протяжённость линий составляла 831 км, количество станций метрополитена Шанхая достигло 457 (без учёта линии Маглев), что делает его первым в мире по общей протяжённости линий и вторым в мире по количеству станций. 

В 2023 году планируется соединение Шанхайского метро с системой метрополитена Сучжоу, а к 2025 году метрополитен Шанхая планируют расширить до 25 линий.    

Список показывает 19 линий и линию Маглев, названия станций на русском, английском и китайском (упрощённый) языках, а также дату открытия, район, пересадки и вид станций.

Линия 1 

Линия 1 — первая линия Шанхайского метрополитена. Была открыта 28 мая 1993 года, и включает в себя 28 станций, из которых 11 — пересадочные.

Линия 2 

Линия 2 была открыта 11 июня 2000 года, и включает в себя 30 станций, из которых 13 — пересадочные.

Линия 3 

Линия 3 была открыта 26 декабря 2000 года, и включает в себя 29 станций, из которых 14 — пересадочные.

Линия 4 

Линия 4 — единственная кольцевая линия Шанхайского метрополитена. Была открыта 31 декабря 2005 года, и включает в себя 26 станций, из которых 19 — пересадочные.

Линия 5 

Линия 5 была открыта 25 ноября 2003 года, и включает в себя 19 станций, из которых одна — пересадочная.

Линия 6 

Линия 6 была открыта 29 декабря 2007 года, и включает в себя 28 станций, из которых 9 — пересадочные.

Линия 7 

Линия 7 была открыта 5 декабря 2009 года, и включает в себя 33 станции, из которых 12 — пересадочные.

Линия 8 

Линия 8 была открыта 29 декабря 2007 года, и включает в себя 30 станций, из которых 13 — пересадочные.

Линия 9 

Линия 9 была открыта 29 декабря 2007 года, и включает в себя 35 станций, из которых 11 — пересадочные.

Линия 10 

Линия 10 была открыта 10 апреля 2010 года, и включает в себя 37 станций, 15 из которых — пересадочные.

Линия 11 

Линия 11 была открыта 31 декабря 2009 года, и включает в себя 39 станций, 11 из которых — пересадочные.

Линия 12 

Линия 12 была открыта 29 декабря 2013 года, и включает в себя 32 станции, 16 из которых — пересадочные.

Линия 13 

Линия 13 (с 20 апреля 2010 года по 2 ноября 2010 года — линия Экспо) была открыта 20 апреля 2010 года как линия Экспо к Всемирной выставке в Шанхае, но после окончания выставки линия была закрыта. В 2012 году линия возобновила свою работу уже в качестве линии 13, и на данный момент включает в себя 36 станций, 14 из которых — пересадочные.

Линия 14 

Линия 14 была открыта 30 декабря 2021 года, и включает в себя 30 станций, 13 из которых — пересадочные.

Линия 15 

Линия 15 была открыта 23 января 2021 года, и включает в себя 30 станций, 9 из которых — пересадочные.

Линия 16 

Линия 16 была открыта 29 декабря 2013 года, и включает в себя 13 станций, 3 из которых — пересадочные.

Линия 17 

Линия 17 была открыта 1 июля 2014 года, и включает в себя 13 станций, одна из которых — пересадочная.

Линия 18 

Линия 18 была открыта 26 декабря 2020 года, и включает в себя 26 станций, 10 из которых — пересадочные.

Линия Пуцзян 

Линия Пуцзян была открыта 31 марта 2015 года, и включает в себя 6 станций, одна из которых — пересадочная.

Линия Маглев 

Линия Маглев была открыта 31 декабря 2002 года, и включает в себя 2 станции. Соединяет станцию Улица Луньян с международным аэропортом Пудун.

Примечания 

Списки станций метро